Кейван Іван Миколайович (1909—1992) — графік, мистецтвознавець, історик мистецтва.
 Кейван Інга Іларіївна ( 1976) — поетеса, літературний критик, літературознавець
 Кейван Марія Адріяна (1914—2002) — українська письменниця.